Die Abkürzung UCAS steht für:

 UCAS (Universities & Colleges Admissions Service), Studienvergabestelle in Großbritannien
 UCAS-D (für Unmanned Combat Air System), Kampfdrohne der US Navy

UCAS